Esamirim är ett släkte av skalbaggar. Esamirim ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Esamirim